Нордкап — мыс на острове Магерё на севере Норвегии, в коммуне Нордкап.
 Нордкап — коммуна в губернии Финнмарк в Норвегии.
 «Нордкап» — серия норвежских кораблей береговой охраны.

См. также 
 Нордкапское течение — тёплое поверхностное течение у северного побережья Скандинавского и Кольского полуостровов.